Oates se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugene William Oates
 Kenneth Oates